Кье́за (; ) — итальянская (переводе на русский — «церковный») и датская фамилия.

Известные носители:
 Кьеза, Андреа (род. 1964) — швейцарский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Кьеза, Дебора (род. 1996) — итальянская теннисистка.
 Кьеза, Джульетто (1940—2020) — итальянский политический деятель и журналист.
 Кьеза, Майкл (род. 1987) — американский боец ММА.
 Кьеза, Николас (род. 1978) — датский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Кьеза, Руджеро (1933—1993) — итальянский гитарист и музыкальный педагог.
 Кьеза, Серж (род. 1950) — французский футболист.
 Кьеза, Федерико (род. 1997) — итальянский футболист, выступающий на позиции полузащитника.
 Кьеза, Энрико (род. 1970) — итальянский футболист.

 делла Кьеза, Джакомо (Бенедикт XV; 1854—1922) — священнослужитель, Папа Римский.
 далла Кьеза, Карло Альберто (1920—1982) — итальянский генерал корпуса карабинеров, префект Палермо.
  (род. 1986) — бразильский футболист.

См. также 
 Кьеза-ин-Вальмаленко
 Уджано-ла-Кьеза
 Феролето-делла-Кьеза
 Кьезе